Wil kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Wil, Zürich, ort och kommun, 
 Wil, Aargau, ort, 
 Wahlkreis Wil,  distrikt, Sankt Gallen, 
 Wil, Sankt Gallen, stad och kommun, Sankt Gallen